Атанас Петров Коджабашиев е български политик, деец на Българския земеделски народен съюз.

Биография 
Атанас Коджабашиев е роден в неврокопското село Долно Броди, тогава в Османската империя в семейството на кмета и ръководител на революционния комитет в селото Петър Коджабашиев. След Междусъюзническата война в 1913 година, когато Долно Броди попада в Гърция, семейството се установява в останалия в България Неврокоп. Участва в Първата световна война. След войната в 1919 година става член на БЗНС и активист на организацията в Неврокоп. Оглавява градската дружба на организацията и става помощник-кмет на Неврокоп. В 1922 година при Неврокопската акция на ВМРО, когато градът е зает от четите на враждуващата с БЗНС ВМРО, Коджабашиев успява да се спаси в Пловдивско и се установява в село Марково. На следната година обаче е открит от ВМРО и през юли е отвлечен и убит на брега на Марица.

Бележки 

Дейци на БЗНС
Родени в Долно Броди
Български политици от Македония
Български военни дейци от Първата световна война
Български политици (1918 – 1945)
Жертви на политически убийства в България
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение